El rapto de Europa puede referirse a:

 El rapto de Europa, escultura del artista colombiano Fernando Botero (1992).
 El rapto de Europa, obra del pintor holandés Rembrandt (1632).
 El rapto de Europa,  obra del pintor flamenco Jacob Jordaens (1643).
 El rapto de Europa, obra del pintor español Joan Tuset (1999).